Il Kisei 2008 è stata la trentaduesima edizione del torneo goistico giapponese Kisei. Il torneo si è disputato dal 25 gennaio 2007 al 19 marzo 2008 ed è stato vinto dal campione in carica Keigo Yamashita.

Eliminatorie

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale
Ai quattro giocatori provenienti dalle qualificazioni si aggiungono i sei giocatori che si erano classificati dal secondo al quarto posto della fase a gironi del torneo precedente.

Gruppo A

* Shinji Takao ha vinto lo scontro diretto contro Hiroshi Yamashiro.

Gruppo B

** Naoki Hane ha vinto lo scontro diretto contro Toshiya Imamura.

*** Atsushi Kato ha vinto lo scontro diretto contro Yuta Iyama.

Finale degli sfidanti
I due vincitori dei gruppi si sono sfidati l'19 novembre 2007. Il vincitore Iyama Yuta ha acquisito il diritto a sfidare il detentore Keigo Yamashita.

Finali
La finale è una sfida al meglio delle sette partite, iniziata il 12 gennaio 2008 a San Paolo del Brasile e si è conclusa il 20 marzo a Gotemba.

Kisei